Crossed Trails – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
Crossed Trails – film del 1924 diretto da J.P. McGowan
Crossed Trails – film del 1948 diretto da Lambert Hillyer